NGC 3701 (другие обозначения — UGC 6493, MCG 4-27-48, ZWG 126.68, PGC 35405) — спиральная галактика (Sbc) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

3701
Лев (созвездие)